Турбай Григорій Автономович — депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання
 Хуліо Сесар Турбай — 25-й президент Колумбії